Алексей Полторацкий:
 Полторацкий, Алексей Иванович (1905—1977) — украинский советский прозаик и публицист, сценарист, литературный критик, журналист, общественный деятель.
 Полторацкий, Алексей Маркович (1767? —1843) — тверской губернский предводитель дворянства.